Мозговенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мозговенко, Иван Пантелеевич (род. 1924) ― советский и российский кларнетист и педагог, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных.
 Мозговенко, Николай Васильевич (род. 1947) — профессор, кафедры деревянных духовых инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных.